Événement indésirable grave associé à des soins, en médecine.
 État islamique dans le Grand Sahara, une organisation terroriste.